|-
| 21301 Zanin ||  || 22 noiembrie 1996 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 21302 Shirakamisanchi || 1996 XU || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21303 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21304 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21305 - ||  || 2 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21306 Marani ||  || 1 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21307 - ||  || 3 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21308 - ||  || 2 decembrie 1996 || Pleiade || , 
|-
| 21309 - ||  || 6 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21310 - ||  || 7 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21311 Servius ||  || 4 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21312 - ||  || 4 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21313 Xiuyanyu ||  || 10 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21314 ||  || 10 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21315 - ||  || 5 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21316 - ||  || 7 decembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21317 - ||  || 12 decembrie 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 21318 ||  || 8 decembrie 1996 ||  || 
|-
| 21319 ||  || 8 decembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21320 - ||  || 14 decembrie 1996 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21321 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21322 - ||  || 3 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21323 - ||  || 6 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21324 ||  || 2 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 21325 ||  || 2 ianuarie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21326 - ||  || 8 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21327 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21328 Otashi ||  || 11 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21329 - ||  || 12 ianuarie 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 21330 - ||  || 11 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21331 Lodovicoferrari || 1997 BO || 17 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 21332 || 1997 BX || 18 ianuarie 1997 ||  || 
|-
| 21333 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21334 - ||  || 30 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21335 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21336 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21337 - ||  || 17 ianuarie 1997 ||  || , 
|-
| 21338 - || 1997 CZ || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21339 - ||  || 1 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21340 - ||  || 11 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21341 - ||  || 12 februarie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21342 ||  || 4 februarie 1997 ||  || 
|-
| 21343 - || 1997 EF || 1 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21344 - || 1997 EM || 2 martie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21345 ||  || 3 martie 1997 ||  || 
|-
| 21346 Marieladislav ||  || 9 martie 1997 ||  || 
|-
| 21347 ||  || 3 martie 1997 ||  || 
|-
| 21348 Toyoteru ||  || 1 martie 1997 ||  || 
|-
| 21349 - ||  || 10 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21350 - ||  || 11 martie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21351 Bhagwat ||  || 4 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21352 - ||  || 10 martie 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21353 || 1997 FG || 19 martie 1997 ||  || 
|-
| 21354 || 1997 FM || 21 martie 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21355 Pikovskaya ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21356 Karlplank ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21357 Davidying ||  || 31 martie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21358 Mijerbarany ||  || 3 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21359 Geng ||  || 6 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21360 - ||  || 8 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21361 - || 1997 HQ || 28 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21362 - ||  || 30 aprilie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21363 Jotwani ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21364 Lingpan ||  || 30 aprilie 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 21365 ||  || 3 mai 1997 ||  || 
|-
| 21366 - ||  || 3 mai 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21367 - ||  || 2 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21368 Shiodayama ||  || 6 iunie 1997 ||  || 
|-
| 21369 Gertfinger ||  || 8 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 21370 - ||  || 1 octombrie 1997 || La Silla || 
|-
| 21371 - ||  || 1 octombrie 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 21372 - ||  || 6 octombrie 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 21373 - ||  || 9 noiembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21374 - ||  || 24 noiembrie 1997 || Siding Spring || 
|-
| 21375 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21376 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 21377 ||  || 6 februarie 1998 ||  || 
|-
| 21378 - ||  || 6 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 21379 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 21380 Devanssay ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 21381 - || 1998 EN || 2 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 21382 ||  || 2 martie 1998 ||  || 
|-
| 21383 ||  || 2 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21384 ||  || 1 martie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 21385 - ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21386 - ||  || 22 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 21387 Wafakhalil ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21388 Moyanodeburt ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21389 Pshenichka ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21390 Shindo ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21391 Rotanner ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21392 Helibrochier ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21393 Kalygeringer ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21394 Justinbecker ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21395 Albertofilho ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21396 Fisher-Ives ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21397 Leontovich ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21398 Zengguoshou ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21399 Bateman ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 21400 Ahdout ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-